Huit-Septembre ou VIII-septembre ou 8-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
 8 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 
Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, de pays ou régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des évènements cités en page d'éphéméride du 7 septembre, ou à des évènements locaux.

 En Belgique : 
 À Rouvroy dans la province de Luxembourg, le . : non connu

 En France :
 Libération de Beaune en Côte-d'Or, par le  de cuirassiers du Colonel Durosoy, venue par Chalon-sur-Saône et Bligny-lès-Beaune, le .
 Libération de Besançon et des villes voisines (École-Valentin, etc.) dans le Doubs, le .
 Exécution de vingt-sept résistants dans la rue aux Raz à Autun en Saône-et-Loire, le .
 À Réguiny en Morbihan, le  : non connu
 À Modane en Savoie : non connu
 À Mairy-Mainville en Meurthe-et-Moselle, le  : non connu

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page .

Graphies « Huit-Septembre »  et « VIII-Septembre »

Graphie « 8-Septembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 
Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en chiffre

Voir aussi 

Homonymie
08